Регенсбургское сражение — сражение, произошедшее между французской (численностью 37 000 солдат) и австрийской (26 000 солдат) армиями 19—23 апреля 1809 г.

Преследуя разбитых при Экмюле австрийцев и намереваясь развить успех, Наполеон не располагал временем для осады Регенсбурга, сильной крепости в Баварии, незадолго до того занятой неприятелем и прикрывавшей переправу войск эрцгерцога Карла через Дунай, и приказал маршалу Ланну взять город штурмом. Две хорошо подготовленные атаки были отражены гарнизоном с большими потерями для французов. Ослабевший натиск маршалу пришлось возглавить лично. Схватив штурмовую лестницу, Ланн провозгласил: «Я покажу вам, что был гренадером прежде, чем стать маршалом!», но, оттеснённый адъютантами, не стал приближаться к стенам. Тем не менее, этот эпизод, как принято считать, вдохновил успех нового штурма, в результате которого город и мост оказались в руках французов. Вскоре северный берег Дуная был занят авангардом маршала Лефевра, и дорога на Вену была открыта.

Потери французов оцениваются в полторы — две тысячи человек убитыми и ранеными при 6 000 убитых, раненых и пленённых австрийцев. Во время боя сам Наполеон был ранен пулей в лодыжку.

После  битвы Наполеон отдал следующий приказ по армии:
Воины!

Вы оправдали мои ожидания, вы мужеством заменили недостаток в числе, вы со славой показали разницу, которая существует между солдатами Кесаря и армией Ксеркса.

В течение немногих дней мы остались победителями в сражениях Таннском, Абенсбергском и Экмюльском, в битвах под Пейсингом, Ландсхутом и Регенсбургом. Сто орудий, сорок знамён, пятьдесят тысяч пленных, три тысячи повозок с багажом, амуничные и боевые ящики всех неприятельских полков — вот трофеи быстрых, совершённых вами переходов и вашего мужества…

Менее чем через месяц мы будем в Вене!

Примечания

Ссылки 
 Adolphe Thiers. Histoire du consulat et de l'empire. 1851.
 Арутюн Амирханян. Наполеон, каким его знал оруженосец-телохранитель Рустам. 

Сражения Австрии
Сражения Франции
Сражения Наполеоновских войн
Сражения 1809 года
Апрель 1809 года